Onderdistrict in Indonesië
 Kaligondang (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Kaligondang (Kaligondang), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Kaligondang (Pituruh), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java